est un binôme latin utilisé par deux auteurs différents pour décrire deux espèces différentes dans le genre  et peut donc désigner :
  Linnaeus, 1758, taxon aujourd'hui considéré comme synonyme de  : le grand cachalot ;
  Fabricius, 1780, taxon aujourd'hui considéré comme synonyme de  : l'orque.

Physeteridae